Чемпионат СССР по гандболу 1979 — 18-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 8 февраля 1979 года, последние матчи состоялись 30 апреля 1979 года.

Превью 
18-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1979 г. оказался укороченным. Он прошёл по 2-х круговой схеме без финальных групп. К тому же он прошёл в течение весны 1979 года. Это последний чемпионат СССР проходивший в течение одного календарного года, в дальнейшем он проводился только по схеме осень-весна. После годичного перерыва вернулся в высшую лигу клуб из Краснодара. При этом бывший Университет имел новое название — СКИФ.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 1-й тур 24.02-02.03.1978 Львов, Рига
 1-й круг 2-й тур 14-20.03.1978 Каунас
 2-й круг 3-й тур 04-09.04.1978 Баку, Минск
 2-й круг 4-й тур 22.04.-28.04.1978 Запорожье

ЦСКА чемпион 4-й год подряд. Каунас впервые с 1966г. с медалью.  Отличный сезон СКА К. Начало восхождения к гандбольному Олимпу армейцев из Минска. Выбыли ЗАС и Целтниекс.

Чемпионаты СССР по гандболу